Ігуасу (від гуарані y — «вода» і ûasú — «велика») — назва кількох географічних об'єктів в Південній Америці біля кордону Аргентини з Бразилією:

 Ігуасу (, ) — річка, що в нижній течії відділяє бразильський штат Парана від аргентинської провінції Місьйонес, притока Парани
 Водоспад Іґуасу — видовищний водоспад в нижній течії річки Іґуасу
 Національний парк Іґуасу (Аргентина) ()
 Національний парк Іґуасу (Бразилія) ()
 Фос-ду-Іґуасу — бразильський муніципалітет, розташований біля парків і водоспаду, згаданих вище
 Пуерто-Іґуасу — аргентинське місто з іншого від Фос-ду-Іґуасу боку річки Іґуасу
 1684 Ігуасу — астероїд названий на честь водоспаду Іґуасу.